Le Masters Grand Prix 1982 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les douze meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les six meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1982 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1982 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

1982
Compétition de tennis à New York
Tennis masculin en 1983
Tennis aux États-Unis en 1983
Sport en janvier 1983